Justin Turpel (1954), homme politique et syndicaliste luxembourgeois ;
 David Turpel (1992), joueur luxembourgeois de football.